Rheingraben ist ein geographischer Name:

 Rheingraben oder Oberrheingraben, tektonischer Graben im  Untergrund der Oberrheinischen Tiefebene zwischen Basel und Frankfurt; Teil der Mittelmeer-Mjösen-Zone
 Rheingraben-Nord, wasserwirtschaftlicher Begriff für das Einzugsgebiet des Mittel- und Niederrheins in Nordrhein-Westfalens ohne die Einzugsgebiete der sechs Hauptnebenflüsse dort
 Rheingraben (Otterbach), rechter Zufluss des Otterbachs am Schmiedhof, Ortsgemeinde Neupotz, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Raingraben
 Reingraben